Малеева може да се отнася за:

 Мара Малеева-Живкова (1911-1971), българска лекарка, съпруга на Тодор Живков
 Мануела Малеева (р. 1967), българска тенисистка
 Катерина Малеева (р. 1969), българска тенисистка
 Магдалена Малеева (р. 1975), българска тенисистка

Вижте също 
 Малеев